Чемпионат Люксембурга по футболу 1966/1967 — 53-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1966/1967
Люксембург
Люксембург
Спорт в Люксембурге в 1966 году
Спорт в Люксембурге в 1967 году